Pentimento, stato d'animo
Pentimento, ripensamento durante la produzione di un'opera artistica
Pentimento, romanzo sceritto da Lillian Hellman
Pentimento, film diretto da Mario Costa (1952)
Pentimento (Monanieba), film diretto da Tengiz Abuladze (1984, distribuito dall'86)